Die Liga 1 2011/12 war die 74. Spielzeit in der Geschichte der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 22. Juli 2011 und endete am 21. Mai 2012. Von Mitte Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde zum dritten Mal der CFR Cluj. Absteiger waren FCM Târgu Mureș, CSU Voința Sibiu, Sportul Studențesc und CS Mioveni.

Modus 
Die Liga 1 spielte mit 18 Mannschaften. Vorbehaltlich des Lizenzentzugs anderer Teams stiegen vier letztplatzierten Mannschaften in die Liga II ab, aus der vier Mannschaften aufstiegen (die beiden Erstplatzierten aus jeder der beiden Staffeln). Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – CFR Cluj – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 2012/13
 2. – FC Vaslui – Teilnehmer an der UEFA Champions League 2012/13
 3. – Steaua Bukarest – Teilnehmer an der UEFA Europa League 2012/13
 4. – Rapid Bukarest – Teilnehmer an der UEFA Europa League 2012/13
 5. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer an der UEFA Europa League 2012/13
 Dinamo Bukarest – Pokalsieger

Absteiger in die Liga II 
FCM Târgu Mureș, CSU Voința Sibiu, Sportul Studențesc, CS Mioveni

Aufsteiger in die Liga 1 
FC Viitorul Constanța, CSMS Iași, Gloria Bistrița, CS Turnu Severin

Die Meistermannschaft des CFR Cluj

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 2011/12 auf kicker.de
 Saison 2011/12 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 2011/12 auf rsssf.com (englisch)

Liga-1-Saison
Fußballsaison 2011/12